

Patronyme

 Constantin Fehrenbach (1852-1926), est un homme politique allemand.
 Charles Fehrenbach (1914-2008),  est un astronome français.
 Jérôme Fehrenbach (1969-), est un inspecteur des finances et historien français.

Autres

 Le Cabinet Fehrenbach, du nom du chancelier allemand Constantin Fehrenbach, est en fonction du  au .
 (3433) Fehrenbach, est un astéroïde de la ceinture principale.